Terman ist der Name von

 Frederick Terman (1900–1982), US-amerikanischer Elektroingenieur, gilt zusammen mit William Shockley als der „Vater von Silicon Valley“.
 Lewis M. Terman  (1877–1956), US-amerikanischer Psychologe 

Siehe auch:
 Terman-Studie
 Thermann